Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Dobrzycki – polski lekarz, filantrop, muzykolog i kompozytor
 Jan Dobrzycki – polski technolog cukrownictwa
 Jerzy Dobrzycki – polski historyk sztuki
 Jerzy Dobrzycki – polski historyk nauki
 Mikołaj Dobrzycki – polski oficer, powstaniec
 Stanisław Dobrzycki – polski historyk literatury
 Zygmunt Dobrzycki – polski malarz, rzeźbiarz, projektant tkanin i ceramiki
 Piotr Dobrzycki – polski nauczyciel

Inne:
 Kanał Dobrzycki – kanał wodny, łączący jezioro Jeziorak z jeziorem Ewingi